Adam Korol (1974-), rameur polonais ;
 Olivier Korol (1958-), acteur et directeur artistique français.
 Petro Korol (1941-2015), haltérophile ukrainien ;
 Sandra Korol (1975-), comédienne, metteur en scène et écrivain suisse.